Mărăcineni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Mărăcineni (Argeș)
 Mărăcineni (Buzău)